Тейт () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Алан Тейт (н. 1982) — англійський футболіст.
 Аллен Тейт (1899—1979) — американський поет і літературний критик.
 Гаррі Тейт (1886—1954) — американський футболіст.
 Генрі Тейт (1819—1899) — британський промисловець, засновник однойменної художньої галереї в Лондоні.
 Джексон Роджерс Тейт (1898—1978) — американський військовий льотчик та дипломат.
 Джеральд Тейт (1866—1938) — британський яхтсмен, чемпіон літніх Олімпійських ігор 1908.
 Джефф Тейт (н. 1959) — американський вокаліст, фронтмен групи Queensrÿche.
 Джон Тейт (боксер) (1955—1998) — американський боксер.
 Джон Торренс Тейт (1925—2019) — американський математик.
 Ешлі Тейт — британський хокеїст
 Кетрін Тейт (н. 1968) — британська актриса театру та кіно.
 Міша Тейт — американська спортсменка
 Ральф Тейт (1840—1901) — британський та австралійський ботанік і геолог.
 Річард Тейт — британський журналіст
 Сара Аутвейт-Тейт — австралійська веслувальниця
 Томас Тейт (н. 1965) — американський боксер.
 Френк Тейт (н. 1964) — американський боксер, олімпійський чемпіон 1964 року.
 Шерон Тейт (1943—1969) — американська кіноактриса, дружина режисера Романа Поланскі, жертва банди Чарльза Менсона.

Див. також 
 Тейт (група галерей) — об'єднання художніх музеїв у Великій Британії, назване на честь Генрі Тейта.